Agua Clara kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Água Clara kommun, Mato Grosso do Sul,

Mexiko 

 Agua Clara, Chiapas, Salto de Agua, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar